Джек Бересфорд (, ) — британский гребец, трёхкратный чемпион и двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр, серебряный призёр первых Игр Британской империи, четырёхкратный победитель «Бриллиантовых вёсел».

Биография

Ранние годы 
Джек Бересфорд родился в 1899 году. Его отец — польский эмигрант Джулиус Бересфорд — серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года в четвёрках с рулевым. Джек учился в школе в Бедфорде, где участвовал в соревнованиях в составе гребной восьмёрки, а также был капитаном команды по регби. Во время Первой мировой войны Бересфорд в составе Ливерпульского шотландского полка участвовал в сражениях на севере Франции, где был ранен в ногу. После войны работал на семейной мебельной фабрике «Beresford and Hicks».

Академическая гребля 
Вернувшись с войны Джек Бересфорд начал активные занятия греблей, чтобы разработать повреждённую ногу. В 1920 году британский гребец стал победителем первых послевоенных соревнований «Бриллиантовые вёсла», проходивших в рамках Королевской регаты Хенли. На летних Олимпийских играх 1920 года Бересфорд дошёл до финала, но там всего секунду уступил американцу Джону Келли-старшему. Также в период с 1920 по 1926 год Бересфорд семь раз подряд становился победителем «Уингфилдских вёсел».

В 1921 и 1922 годах Бересфорд завоевал ещё две серебряные медали, оба раза становясь вторым в «Бриллиантовых вёслах». Летом 1924 года Джек во второй раз выиграл соревнования в одиночках в Хенлейской регате, а затем завоевал золото Олимпийских играх в Париже, пробившись в финал через отборочный заезд. После окончания Игр 1924 года Бересфорд ещё дважды выиграл «Бриллиантовые вёсла», после чего начал активно грести в составах различных экипажей.

На Играх 1928 года Бересфорд выступал в составе восьмёрки клуба Thames Rowing Club. Британский экипаж уверенно пробился в финал, где в напряжённой борьбе уступил сборной США. В 1930 году Джек вернулся в одиночки для участия в первых Играх Британской империи. Бересфорд, представлявший на Играх Англию, претендовал на победу, но не смог ничего противопоставить действующему олимпийскому чемпиону австралийцу Генри Пирсу и стал вторым.

В 1932 году Бересфорд принял участие в своих четвёртых летних Олимпийских играх. Джек был включён в состав четвёрки распашной без рулевого. Для победы в соревнованиях британским гребцам оказалось достаточно выиграть всего лишь два заезда. Спустя четыре года 37-летний Бересфорд вновь стал олимпийским чемпионом, выиграв золото в зачёте двоек парных вместе с Лесли Саутвудом. На церемонии открытия берлинских Игр Бересфорду было доверено право нести флаг Великобритании. Некоторые кадры с участием Бересфорда вошли в документальный фильм режиссёра Лени Рифеншталь «Олимпия». Также Бересфорд планировал выступить на Играх 1940 года, которые были отменены из-за начала Второй мировой войны.

Бересфорд стал первым в истории гребцом, кому удалось принять участие в пяти летних Олимпийских играх, причём на каждых из них он непременно завоёвывал медали. Следующим гребцом, кому удалось выступить на своих пятых Играх, в 1976 году стал советский спортсмен Юрий Лоренцсон, а первым участником шести Игр в академической гребле в 1992 году стал спортсмен из Чехословакии Иржи Птак. Также Бересфорд долгое время единолично держал рекорд и по медальной серии в академической гребле на Олимпийских играх, пока в 2000 году румынка Элисабета Липэ и британец Стив Редгрейв не повторили этот результат, причём для Липы медаль сиднейских Игр стала седьмой в карьере, а для Редгрейва шестой. На Играх 2004 года румынская спортсменка вновь выиграла олимпийскую медаль, став первой, кому удалось выигрывать награды в академической гребле на шести Играх подряд.

Дальнейшая карьера 
После окончания спортивной карьеры Бересфорд продолжил активную деятельность в академической гребле. В 1946 году он был выбран управляющим на Королевской регате Хенли. Также Бересфорд был членом оргкомитета летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне . В 1949 году Бересфорд за выдающиеся заслуги в спорте был награждён Олимпийским дипломом. За всю историю такую награду получили лишь 57 человек.

В 1960 году Джек Бересфорд стал командором орденом Британской империи (CBE). В том же году на Играх в Риме в соревнованиях четвёрок принял участие его племянник Майкл. Таким образом Бересфорды стали первой британской семьёй, в которой три поколения стали участниками Олимпийских игр.

Память 

 На доме Джека Бересфорда в лондонском предместье Чизик комиссией «Английское наследие» в 2005 году установлена мемориальная доска.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1920 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1924 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1928 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1932 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1936 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Олимпийский почётный диплом